Texarkana
Texarkana (Arkansas)
Texarkana (Texas)

Desambiguações de topônimos